|}

Die Bahnstrecke Kaliningrad–Selenogradsk–Primorsk führt von der Stadt Kaliningrad (Königsberg), dem Zentrum der russischen Oblast Kaliningrad, im Halbkreis um das nördliche Samland bis zur am Frischen Haff gelegenen Kleinstadt Primorsk (Fischhausen).

Der Streckenabschnitt von Swetlogorsk (Rauschen) nach Primorsk wurde nach dem Zerfall der Sowjetunion stillgelegt.

Geschichte 
Der Abschnitt von Königsberg nach Cranz wurde 1885 von der Königsberg-Cranzer Eisenbahngesellschaft erbaut. In den Jahren 1900 und 1901 wurde er von dieser Gesellschaft bis Neukuhren verlängert, wo Anschluss an die Samlandbahn erreicht wurde, die zur selben Zeit bis Warnicken gebaut wurde.

Von Cranz führte ab 8. Juli 1895 eine zwei Kilometer lange Stichbahn nach Cranzbeek am Kurischen Haff, wo Schiffsanschluss an die Cranz–Memel–Linie bestand. Diese Verbindung wurde nach 1945 aufgegeben.

Der Abschnitt von Groß Dirschkeim nach Palmnicken war 1936 von der Deutschen Reichsbahn und der Abschnitt von Palmnicken nach Fischhausen schon 1884 von der Ostpreußischen Südbahn-Gesellschaft erbaut worden.

Die Verbindung auf der Samlandbahn südlich von Neukuhren wurde 1945 noch unter deutscher Verantwortung unterbrochen.

Dieser Abschnitt wurde von den Russen zunächst nicht wiederhergestellt. So war Swetlogorsk und die Orte darüber hinaus bis in die 1960er Jahre nur noch über die Ringtrasse zu erreichen. Der teilweise Abbau der Samlandbahntrasse hatte zum Bau des Abschnittes von Warnicken nach Groß Dirschkeim (heute Donskoje) gedient, der deutschen Flüchtlingen die Fahrt nach Pillau ermöglichen sollte.

Der Abschnitt von Kaliningrad nach Swetlogorsk wurde Anfang der 1970er Jahre elektrifiziert. Auf dem Abschnitt von Swetlogorsk nach Primorsk wurde vor dessen Stilllegung verdieselt im Pendelverkehr gefahren.

Weblinks 
 Fahrplan auf www.kppk39.ru

Einzelnachweise und Anmerkungen 

Bahnstrecke in der Oblast Kaliningrad
Spurweite 1435 mm
Spurweite 1520 mm